Guillermo García López era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da Fernando Verdasco.

Verdasco ha poi conquistato il titolo battendo in finale Lucas Pouille con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Bernard Tomić (secondo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Federico Delbonis (semifinale)
  Guillermo García López (semifinale)

 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Guido Pella (quarti di finale)
 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Wildcard 

  Marius Copil (primo turno)
  Bernard Tomić (secondo turno)

 Adrian Ungur (primo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (secondo turno)
  Andrea Arnaboldi (primo turno)

 Michael Linzer (primo turno)
 Aldin Šetkić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2016
ATP World Tour 2016